BNP Paribas Real Estate est une société de services immobiliers faisant partie du groupe de services financiers BNP Paribas.

Histoire 
Si ses origines remontent à 1963 et 1973, BNP Paribas Real Estate est véritablement constitué en février 2001 après la fusion de BNP et de PARIBAS intervenue en .

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Entreprise du secteur financier ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège à Issy-les-Moulineaux
BNP Paribas